Allahakbarries — любительская команда по крикету, основанная писателем и драматургом Джеймсом Барри, которая существовала в Великобритании с 1890 по 1913 годы. Название команды возникло из-за ошибочного перевода арабской фразы «Аллаху Акбар» () как «Небеса помогают нам» (вместо «Аллах велик»).

В команде играло большое количество знаменитостей: Редьярд Киплинг, Герберт Уэллс, Артур Конан Дойл, Пэлем Вудхауз, Гилберт Честертон, Джером К. Джером, Алан Милн, Эрнест Хорнунг, Альфред Мейсон, Генри Ла Танге, сын Альфреда Теннисона, а также другие писатели и поэты Великобритании.

Джеймс Барри в 1890 году опубликовал 40-страничную книгу «Allahakbarries C.C.» об этой команде, а в 1899 году она была переиздана в дополненном и переработанном варианте. В 1950 годы был переиздан вариант книги 1899 года с предисловием Дональда Брэдмена. Эти редкие книги являются коллекционной ценностью.

В 2011 году была опубликована книга «Peter Pan’s First XI: The Extraordinary Story of J. M. Barrie’s Cricket Team», посвящённая этой команде по крикету.

Примечания 

Крикет
Джеймс Барри
Редьярд Киплинг
Герберт Уэллс
Артур Конан Дойл
Пэлем Вудхауз
Гилберт Кийт Честертон
Джером Клапка Джером
Алан Милн
Крикет в Великобритании